Crystal Palace (englisch für „Kristallpalast“) steht für:
 einen Stadtteil von London; siehe Crystal Palace (London)
Sportvereine:
 einen ehemaligen Basketballverein der British Basketball League; siehe Crystal Palace Basketball Club
 einen Fußballverein der englischen Premier League; siehe Crystal Palace (Fußballverein)
 einen englischen Fußballverein, der von 1861 bis 1876 bestand; siehe Crystal Palace (Fußballverein, 1861)
 einen Fußballverein der US-amerikanischen USL Second Division; siehe Crystal Palace Baltimore
 Crystal Palace (Frauenfußball)
Bauwerke:
 das Gebäude für die Weltausstellung 1851 in London; siehe Crystal Palace (Gebäude)
 das Gebäude einer ähnlichen Ausstellung in New York City, 1853; siehe New York Crystal Palace
 ein Sport- und Leichtathletikstadion in London; siehe Crystal Palace National Sports Centre
 einen Sendeturm im Londoner Stadtbezirk Bromley; siehe Sender Crystal Palace
 den Spitznamen für den NORAD-Komplex in Cheyenne Mountain, Colorado, USA
 eine Rennstrecke in London; siehe Crystal Palace Circuit
Titel:
 ein Album der Band Deine Lakaien

Siehe auch:
 Kristallpalast (Begriffsklärung)